«Rain Over Me» — песня американского рэпера Питбуля с его шестого альбома Planet Pit. В работе над ней принял участие пуэрто-риканский певец Марк Энтони.

Сингл был выпущен 10 июня 2011 года в промоформате, и официально вышел 19 июля 2011 года. Трек смог достичь 31-й позиции в чарте Billboard Hot 100.

Музыкальное видео 
Режиссёром музыкального видео выступил Дэвид Роушшау, уже работавший с Pitbull над его песней «I Know You Want Me (Calle Ocho)» в 2009 году. Релиз состоялся 22 июля 2011 года

Список композиций 
Цифровая дистрибуция
 «Rain Over Me» (при участии Марка Энтони) — 3:51

Чарты

Сертификации 
В Австралии сингл стал золотым, и разошёлся тиражом в 35 000 экземпляров.

История релиза

Примечания 

Синглы 2011 года
Песни Pitbull